Welfen steht für:
 Welfen, Hochadelsgeschlecht
 Guelfen, päpstliche Parteigänger im mittelalterlichen Italien, siehe Ghibellinen und Guelfen
 AV Welfen Zürich, Studentenverbindung aus Zürich, Schweiz
 Welfen SC Braunschweig, Sportverein aus Braunschweig, Deutschland, siehe TuRa Braunschweig
 Welfenparteien, siehe Deutsch-Hannoversche Partei und Welfenparteien in Braunschweig